Сокращение СФК может означать:

 Союз Фашистских Крошек — детская организация Всероссийской фашистской партии, созданная в 1934 году в Харбине.
 Сибирский федеральный округ
 Спортивно-футбольный клуб